Ви́ктор Никоно́рович Со́лкин (род. 25 июля 1939 года) — российский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант внутренней службы в отставке, бывший директор Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.

Биография 
Родился 25 июля 1939 года в селе Ивановка Жерновского района (ныне Петровский район) Саратовской области в многодетной крестьянской семье.

После окончания 7 класса,в 1954 году поступил в Энгельсский коммунально-строительный техникум, который окончил с отличием в 1958 году. В этом же году был призван на срочную службу и направлен рядовым в школу сержантского состава инженерно-строительных частей Пограничных войск КГБ СССР, расположенную в г. Озерске Калининградской области. По её окончании полгода служил сержантом в одной из войсковых частей КГБ СССР в г. Москве.

В 1959 году поступил на учебу в Московское пограничное военное училище КГБ при Совете Министров СССР, в 1962 году с отличием окончил его.

С 1962 по 1977 годы проходил службу в Отдельном полку Управления КГБ СССР, где последовательно занимал должности командира взвода, секретаря полкового комитета ВЛКСМ, начальника полковой (сержантской) школы и командира батальона. В 1972 году с отличием окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского по специальности юрист-правовед. В декабре 1977 года был переведен в Военно-строительное, а затем Хозяйственное управления КГБ СССР и назначен на должность сначала заместителя, а затем исполняющего обязанности начальника одного из отделов центрального аппарата.

В августе 1986 года решением руководства КГБ СССР откомандирован в распоряжение МВД СССР и назначен начальником 4-го отдела Управления фельдъегерской службы при Министерстве связи СССР, который обслуживал фельдъегерской связью министерства и ведомства оборонного значения.

С декабря 1986 года заместитель начальника УФС при МС СССР — начальник организационно-инспекторского отдела.

В 1993 году был заместителем начальника ГФС России — начальником 4-го отдела, с 1994 года — первый заместитель директора ГФС России.

9 августа 1995 года полковник внутренней службы В. Н. Солкин назначен директором ГФС России; в ноябре того же года ему было присвоено специальное звание «генерал-майор внутренней службы». Руководителем ГФС России служил по 1999 год.

В ноябре 1998 года Указом Президента Российской Федерации было присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

В марте 2000 года уволен на пенсию по состоянию здоровья.

В настоящее время работает заместителем Генерального директора по режиму и кадрам на одном из предприятий группы компаний «Виноградов».

Семья 
 Жена — Солкина Лидия Яковлевна
 Сын — Солкин Андрей Викторович
 Сын — Солкин, Виктор Викторович
 Внучка — Солкина Анна 
 Дочь — Солкина (Колесова) Лариса Викторовна
 Внук — Колесов Игорь

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
 Орден Дружбы
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
 Заслуженный юрист Российской Федерации
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (31 августа 1999 года) — За большой личный вклад в дело развития и совершенствования федеральной фельдъегерской связи, укрепления безопасности государства и многолетнюю безупречную службу
 Крест «За заслуги» (ГФС)
 Медаль «За верность долгу» (ГФС)

Примечания

Ссылки 
 ГФС России: Новости

Генералы внутренней службы (Россия)
Директора ГФС России
Выпускники Московского пограничного института ФСБ России